Miyoshi – miasto w prefekturze Hiroszima
 Miyoshi – miasto w prefekturze Tokushima
 Miyoshi – miasto w prefekturze Aichi